Als Schleswig-Holsteinischer Krieg wird bezeichnet:

 Schleswig-Holsteinischer Krieg (1848–1851), der Krieg von 1848 bis 1851 zwischen der deutschen nationalliberalen Bewegung in den Herzogtümern Schleswig und Holstein im Bündnis mit den meisten Staaten des Deutschen Bundes einerseits und dem Königreich Dänemark andererseits
 Deutsch-Dänischer Krieg, der Krieg zwischen dem Deutschen Bund und Dänemark um die Zugehörigkeit Schleswigs zu Dänemark 1864